Alm kan avse

 Axel och Sofia Alms stiftelse – en stiftelse bildad 1874

Träd
 Alm – skogsalm
 Almsläktet
 Kinesisk alm
 Almsjuka – svampsjukdom som angriper almar
 Almstriden – konflikt om Kungsträdgårdens almar 1971

Personer
 Alm (efternamn) – svenskt efternamn och personer med detta namn

Musik
 Auf der Alm (Strauss), orkesterverk av Johann Strauss den yngre

Geografi

Österrike 

 Alm Fluss, vattendrag, Salzburg, 
 Alm (vattendrag i Österrike), Oberösterreich, 

 Almsee, insjö
 Übergossene Alm , glaciär

Robotskapade Nederländernaförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar